Niemcy:
 Dobel – dzielnica Schramberga
 Dobel – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Osoby:
 Richard Dobel – niemiecki ibliotekarz